El topónimo Corneda puede hacer referencia a:

 Corneda (Boimorto), parroquia civil española del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
 Corneda (Irijo), parroquia civil española del municipio de Irijo, provincia de Orense, Galicia.
 Corneda (La Peroja), aldea española de la parroquia de Villarrubín, del municipio de La Peroja, provincia de Orense, Galicia.
 Corneda (Pontevedra), caserío español de la parroquia de Taboeja, del municipio de Las Nieves, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Corneda (Touro), aldea española de la parroquia de Prevediños, del municipio de Touro, provincia de La Coruña, Galicia.